Julius Schindler ist der Name folgender Personen:

 Julius Schindler (1818–1885), österreichischer Schriftsteller, siehe Alexander Julius Schindler
* Julius Schindler (Unternehmer) (1878–1941), deutscher Ölunternehmer

Julius Schindler steht für:
 Julius Schindler (Schiff), Rohöltanker
 Oelwerke Julius Schindler, deutsches Unternehmen
 Partenreederei Julius Schindler, deutsches Unternehmen
 Tankschiff-Reederei Julius Schindler, deutsche Reederei